1U steht für:

 Polyot Sirena, IATA-Code der russischen Fluggesellschaft
 Škoda Octavia I, ein PKW-Modell

1U